Кахала может означать:

Географический объект
 Кахала — окрестности Гонолулу, штат Гавайи, США.
 Кахала — деревня в волости Куусалу уезда Харьюмаа, Эстония.
 Кахала — деревня в волости Ярва уезда Ярвамаа, Эстония.
 Кахала — деревня в волости Ярва уезда Ярвамаа, Эстония.
 Кахала — деревня в волости Тюри уезда Ярвамаа, Эстония.
 Кахала — озеро в Эстонии.

Фамилию
 Кахала, Томоми (род. 1974) — японская поп-певица

Прочее
 Kahala Corp. — американская продовольственная компания.
 Seriola rivoliana — рыба, известная на Гавайских островах как кахала.